

Джентрі — місто, штат Арканзас
 Джентрі — селище, штат Міссурі